Основна стаття: Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2016

Чемпіонкою Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2015 року була Серена Вільямс зі США. В турнірі 2016 року вона поступилася в фіналі Анджелік Кербер із Німеччини.

Україну в основній сітці турніру представляли Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко та Марина Заневська. У першому колі Катерина Бондаренко перемогла Айлу Томлянович із Австралії, Світоліна виграла у Вікторії Дувал із США, Цуренко програла американці Варварі Лепченко, Заневська поступилася іспанці Ларі Арруабаррені. У другому колі Бондаренко перемогла росіянку Світлану Кузнецову, а Світоліна програла японці Осаці Наомі. У третьому колі Бондаренко поступилася Белінді Бенчич із Швейцарії.

Сіяні гравці 

  Серена Вільямс (фінал)
  Симона Халеп (1 коло)
  Гарбінє Мугуруса (3 коло)
  Агнешка Радванська (1/2 фіналу)
  Марія Шарапова (1/4 фіналу)
  Петра Квітова (2 коло)
  'Анджелік Кербер (чемпіонка)
  Вінус Вільямс (1 коло)
  Кароліна Плішкова (3 коло)
  Карла Суарес Наварро (1/4 фіналу)
  Тімеа Бачинскі (2 коло)
  Белінда Бенчич (4 коло) 
  Роберта Вінчі (3 коло)
  Вікторія Азаренко (1/4 фіналу)
  Медісон Кіз (4 коло) 
  Каролін Возняцкі (1 коло)

<ol start="17">
  Сара Еррані ''(1 коло)
  Еліна Світоліна ''(2 коло)
  Єлена Янкович ''(2 коло)
  Ана Іванович ''(3 коло)
  Катерина Макарова ''(4 коло) 
  Андреа Петкович ''(1 коло)
  Світлана Кузнецова ''(2 коло)
  Слоун Стівенс ''(1 коло)
  Саманта Стосур ''(1 коло)
  Анастасія Павлюченкова ''(1 коло)
  Анна Кароліна Шмідлова ''(1 коло)
  Крістіна Младенович ''(3 коло)
  Ірина-Камелія Бегу ''(1 коло)
  Сабіне Лісіцкі ''(2 коло)
  Леся Цуренко ''(1 коло)
  Каролін Гарсія ''(1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
Тур WTA 2016
2016 у тенісі